Chadonyè kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement des Chardonnières, arrondissement, Sud, 
 Chardonnières (kommun i Haiti), Sud,